Ларс Сетра (; ) — норвежский футболист, защитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Сетра является воспитанником «Стрёмсгодсета», в котором прошёл путь от детской команды до взрослой. В 18-летнем возрасте дебютировал за основную команду в чемпионате Норвегии. 20 сентября 2009 года в игре с «Фредрикстадом» он вышел на поле на 88-й минуте встречи. Провёл в родном клубе шесть сезонов, за время которых стал чемпионом страны и серебряным призёром, а также обладателем кубка Норвегии.

Летом 2014 года перешёл в шведский «Хаммарбю», подписав с клубом контракт на полтора года. В первый же сезон помог столичному коллективу вернуться в Алльсвенскан. 4 апреля 2015 года провёл первую игру за команду в чемпионате Швеции против «Хеккена». В январе 2017 года подписал контракт с китайским «Баодином», выступающим в первой китайской лиге. По окончании сезона клуб вылетел во вторую лигу, а Сетра покинул команду.

22 февраля 2018 года официально вернулся в «Стрёмсгодсет», с которым тренировался с начала года, подписав контракт, рассчитанный на два года. Сетра провёл в команде два сезона и стал финалистом кубка страны в 2018 году. После завершения контракта остался без клуба. В феврале 2020 года прошёл просмотр в «Тромсё», по итогам которого подписал с ним контракт.

31 марта 2021 года перешёл в «Кальмар», с которым подписал контракт, рассчитанный на три года. 12 апреля в матче первого тура с «Этерсундом» дебютировал в чемпионате Швеции, появившись в стартовом составе и на 80-й минуте уступив место Хенрику Лёфквисту.

Достижения 
Стрёмгодсет:
 Чемпион Норвегии: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Норвегии: 2012
 Обладатель кубка Норвегии: 2010
 Финалист кубка Норвегии: 2018

Хаммарбю:
 Победитель Суперэттана: 2014

Тромсё:
 Победитель первого дивизиона Норвегии: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Саннефьорд»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Кальмар»